Onderdistrict in Indonesië
 Kertasari (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bandung in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Kertasari (Kalibening), een plaats in het regentschap Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Kertasari (Bojong), een plaats in het regentschap Purwakarta in de provincie West-Java
 Kertasari (Ciamis), een plaats in het regentschap Ciamis in de provincie West-Java
 Kertasari (Cipatujah), een plaats in het regentschap Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Kertasari (Depok), een plaats in het regentschap Cirebon in de provincie West-Java
 Kertasari (Haurwangi), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Kertasari (Kertajati), een plaats in het regentschap Majalengka in de provincie West-Java
 Kertasari (Ligung), een plaats in het regentschap Majalengka in de provincie West-Java
 Kertasari (Sindangbarang), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Kertasari (Karang Dapo), een plaats in het regentschap Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra